Caisson Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Caisson Hill (Kansas)	
 Caisson Hill (North Carolina)	
 Caisson Hill (Bexar County, Texas)	
 Caisson Hill (El Paso County, Texas)